MA-1 steht für:
 MA-1 Ardath, australisches zweisitziges Prallluftschiff
 MA-1, spezielles Modell einer US-amerikanischen Fliegerjacke, siehe Bomberjacke